Фирузабади (; ) — персидская нисба и фамилия, указывающая на происхождение из города Фирузабад.

 Файрузабади — арабский лексикограф и составитель всеобъемлющего арабского словаря.
 Абу Исхак аш-Ширази аль-Фирузабади — исламский богослов, правовед шафиитского мазхаба.
 Фирузабади, Сейед Хасан — иранский военачальник, генерал-майор.